Manaure peut désigner :

Toponymes

Manaure : une municipalité du département de La Guajira.

Cacique Manaure : l'une des 25 municipalités de l'État de Falcón, tirant son nom du cacique Manaure.

Patronymes 
 Le cacique Manaure, un chef amérindien du Venezuela au .

Homonymie de toponyme